Den standhaftige tinsoldat er et eventyr af H.C. Andersen. Kan henvise til:

 Den standhaftige tinsoldat (Der var engang...) – tegnefilm i serien Der var engang...
 Den standhaftige tinsoldat (film) – dansk børnefilm fra 1955 instrueret af Ivo Caprino